Johan Georg 1. (også Johann Georg 1.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Johan Georg 1. af Anhalt-Dessau (1567–1618) – fyrste af Anhalt-Dessau 1603–1618
 Johan Georg 1. af Sachsen (1585–1656) – kurfyrste af Sachsen 1611–1656
 Johan Georg 1. af Sachsen-Eisenach (1634–1686) – hertug af Sachsen-Eisenach 1634–1686

Se også 
 Johan (fornavn)
 Georg (fornavn)
 Johan Georg 2.